

Geografia
 Catena Luseney-Cian – massiccio montuoso delle Alpi del Weisshorn e del Cervino nelle Alpi Pennine, in Valle d'Aosta
 Dôme de Cian – montagna delle Alpi Pennine, in valle d'Aosta
 Punta Cian – montagna delle Alpi Pennine, in valle d'Aosta

Persone
 Gilda Cian, nota anche con lo pseudonimo Gentucca (1894-1968) – poetessa e scrittrice italiana
 Luciano Cian (1939-1993) – psicologo e presbitero italiano
 Vittorio Cian (1862-1951) – critico letterario, politico e accademico italiano

Altro
 Bivacco Lago Cian – bivacco della Valtournenche, in Valle d'Aosta
 Cian – personaggio della mitologia irlandese
 Cian – dolce tipico di Toscana ed Emilia Romagna